Bechard oder Béchard ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Béchard (1922–2002), kanadischer Politiker
 Auguste Béchard (1883–1965), französischer Politiker
 Christine Béchard (* 1963), mauritische Leichtathletin
 Claude Béchard (1969–2010), kanadischer Politiker 
 Dominique Béchard (* 1963), mauritischer Leichtathlet
 François Béchard (1830–1897), kanadischer Politiker
 Kelly Béchard (* 1978), kanadische Eishockeyspielerin
 Paul Béchard (1899–1982), französischer Politiker
 Shera Bechard (* 1983), kanadisches Model